Александр Дмитриевич Железняк (род. 31 мая 1966, Москва) — российский банкир, акционер и председатель правления Финансовая группа «Лайф». Фигурант уголовного дела, возбужденного по факту выдачи Пробизнесбанком заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам, находится в международном розыске. Совместно с Леонидом Волковым и Владимиром Ашурковым является сооснователем Anti-Corruption Foundation, Inc, зарегистрированной в США.

Биография

Образование 
 1983—1988 — Московская государственная юридическая академия
 1993—1995 — Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «Банковское дело»
 2003 — кандидат экономических наук
 2007 — доктор экономических наук

Деятельность 
 1988—1991 — Московская городская коллегия адвокатов, адвокат.
 1993 — по настоящее время — ОАО АКБ «Пробизнесбанк», акционер.
 2003 — по настоящее время — Финансовая группа «Лайф», председатель правления.
 2014—2015 — ОАО Коммерческий банк Солидарность, председатель совета директоров.

Вместе с Сергеем Леонтьевым является одним из основателей Пробизнесбанка, ради создания которого в 1993 году оставил успешную адвокатскую карьеру. Спустя 10 лет совладельцы приступили к формированию финансового холдинга горизонтального типа, идея которого — объединить компании, ориентированные под разные потребности клиентов и внедрить в них единые стандарты и технологии.
Руководители банка сделали ставку на активное развитие региональной сети за счет открытия новых офисов в регионах присутствия, так и на новых локальных рынках. В 2003 г. на базе Пробизнесбанка была создана Финансовая группа «Лайф», в которую сегодня входят 6 самостоятельных коммерческих банков и несколько компаний. Одна из инициатив Александра Железняка — проект по управлению лояльностью, который реализуется совместно с американской компанией Satmetrix. В рамках проекта ежемесячно опрашивается независимая выборка клиентов, на базе ответов которых определяется уровень лояльности (NetPromoterScore, NPS) — процент тех, кто готов или не готов рекомендовать банк своим друзьям. Банки, входящие в Финансовую группу «Лайф», делают ставку на мобильные технологии и их интеграцию с бизнес-процессами.

Александр Железняк был одним из соавторов «антиотмывочного» закона (115 ФЗ).

Был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ об этом был подписан Владимиром Путиным 14 января 2014 года. Согласно формулировке Указа награда была вручена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу», что на деле выражается в серьёзном вкладе Железняка в развитие эффективной, социально-ответственной банковской системы в России.

Уголовное дело 
В августе 2015 года Центральный Банк России отозвал лицензию у «Пробизнесбанка» за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В 2016 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей «Пробизнесбанка» Сергея Леонтьева и Александра Железняка. По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года участники преступной группы похитили из «Пробизнесбанка» 2,5 миллиарда рублей. Сделано это было путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. 

16 февраля 2017 года Басманный суд г. Москвы заочно избрал Железняку А. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что Железняк А. скрывается на территории США, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Публикации 
 2001 — Макро- и микроэкономические условия и факторы преодоления кризиса инвестиций.
 2001 — Статус центрального Банка и формы его организации.
 2003 — Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук «Совершенствование государственного стимулирования инвестиционной деятельности в переходной российской экономике».
 2007 — Диссертация на соискание степени доктора экономических наук «Закономерности воздействия глобализации на функционирование экономических систем».

Примечания

Ссылки 

Банкиры России
Лайф
Доктора экономических наук
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации